Laurel Fork ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Laurel Fork (Tennessee)
 Laurel Fork (Virginia)
 Laurel Fork (West Virginia)

Laurel Fork steht für:
 Laurel Fork (Cheat River), Fließgewässer in West Virginia
 Laurel Fork Railway, Eisenbahnunternehmen in Tennessee